Schloss Glücksburg ist der Name mehrerer Bauwerke:

 Schloss Glücksburg (Glücksburg) in Glücksburg, Schleswig-Holstein
 Glückstädter Schloss in Glückstadt, Schleswig-Holstein
 Schloss Glücksburg (Römhild) in Römhild, Thüringen